La palabra sánscrita nāthá (नाथ) significa ‘señor’, ‘dueño’ o ‘protector’.
Se refiere comúnmente al dios principal de una doctrina:

 Nath, un nombre del dios Krisná.
 Nath, un nombre del dios Shivá.
 Nath, un nombre del dios Visnú.
 Nath sampradaia, una tradición sampradaia heterodoxa que contiene muchos subgrupos.

 El término sánscrito relacionado Adi Natha significa ‘Señor primero’ o ‘Señor original’, y es por lo tanto un sinónimo de Dios.

Conceptos hinduistas
Palabras en sánscrito
Nombres indostánicos
Nombres masculinos